Malo (album), het debuutalbum uit 1972 van de gelijknamige band. 
 Malo (eiland), een eiland in Sanma, Vanuatu
 Malo (geslacht), een geslacht van neteldieren
 Malo (Indonesië), een onderdistrict in Bojonegoro (Oost-Java, Indonesië)
 Malo (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza
 Malo (latin rockband), een Amerikaanse band met gitarist Jorge Santana (broer van Carlos Santana).
 Malo (plaats), een bestuurslaag in Indonesië
 Malo (taal), de Austronesische taal die op dit eiland wordt gesproken
 Malo-les-Bains, kortweg Malo, een wijk van de Franse stad Duinkerke

Personen
 Luc Malo, een Canadese politicus
 María Fernanda Malo, een Mexicaanse actrice
 Raul Malo, een Amerikaanse zanger, liedschrijver en producer
 Machutus of Malo, Bretons heilige

Zie ook 
 Los Hombres Malo
 Saint-Malo, havenstad in Bretagne
 El Malo (album), debuutalbum uit 1967 van de Puerto Ricaans-New Yorkse trombonist Willie Colon.
 El Malo 2, een album van Willie Colon uit 2008.